Pathogen bedeutet:

 die Fähigkeit, krank zu machen, siehe Pathogenität
 allgemein Krankheitserreger
 Pathogen (Band), australische Melodic-Death-Metal-Band (1995–2011)
 Pathogen (Computervirus), Computervirus
 Pathogen (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Emily Hagins (2006)